Suidasia är ett släkte av spindeldjur. Suidasia ingår i familjen Suidasiidae. 

Suidasia är enda släktet i familjen Suidasiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Suidasia